El término Pampino puede referirse a:gentilicio

Gentilicios

Chile 
 Al que habita o proviene de la Pampa del Tamarugal, ubicada en el desierto de Atacama.
 Al que habita o proviene de la zona desértica del norte de Chile, pampa comprendida entre las regiones de Tarapacá y Antofagasta.
 Que nació, se crio, estudió, vivió y/o trabajó en alguna de las Oficinas Salitreras que se ubicaron principalmante en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, en el norte de Chile, en medio del Desierto de Atacama.

Perú 
 Al que habita o proviene de la ciudad de Pampas, en la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica.

Gentilicios